Strohn steht für:

 Strohn, Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Daun im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Strohn (Solingen), Ortslage an der Wupper in der bergischen Großstadt Solingen

Strohn ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Strohn (* 1951), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof